Universiade 2015 steht für:
 Sommer-Universiade 2015
 Winter-Universiade 2015